A competição dos 100 metros masculino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2007, foi realizada nos dias 25 e 26 de Agosto no Estádio Nagai, em Osaka.

Medalistas

Resultados

Final

Campeonato Mundial de Atletismo de 2007